Чемпионат Италии по футболу 1905 года — восьмой по счёту сезон футбольного первенства в Италии. Турнир прошёл в период с 5 февраля по 9 апреля. В чемпионате приняло участие шесть команд. В первый раз чемпионом стал туринский футбольный клуб «Ювентус». Формат первенства приобрёл несколько изменений по сравнению с предыдущими розыгрышами. В чемпионате 1905 года после региональных отборочных матчей победители трёх географических зон Италии разыграли титул чемпиона друг с другом в мини-турнире.

Клубы-участники

Лигурия 
  Дженоа
  Андреа Дориа

Ломбардия 
  Милан
  Миланезе

Пьемонт 
  Торинезе
  Ювентус

Ход турнира

Отборочный региональный тур

Пьемонт 
В связи с расформированием футбольного клуба «Торинезе» отборочный турнир для команд Пьемонта не состоялся. Автоматически в финальный турнир прошёл «Ювентус».

Лигурия

Ломбардия

Финальный турнир

Итоговая таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1905 году
1905
1905 год в Италии